Aristokraten steht für
 Inhaber der Macht in einer Aristokratie
 Aristokraten (Schweiz), politische Gruppierung